

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Josane Sigart, (1909-1999), joueuse de tennis belge ;
 Joseph Désiré Sigart, (1798-1869), homme politique belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme